«Вдали от дома» () — американский кинофильм. Премьера состоялась 30 июня 1989 года. В главной роли Дрю Бэрримор.

Сюжет 
Писатель Чарли Кокс (Мэтт Фрюэр) вместе со своей дочерью Джолин (Дрю Бэрримор) возвращаются из путешествия по Америке домой в Лос-Анджелес. В самый разгар жары у них в машине заканчивается бензин. Дотянув до ближайшей заправки в городке Банко, расположенного в отдалённой части пустыни в штате Невада, они обнаруживают что бензина нет и там. Им приходится остановиться на ночлежку в парке трейлеров, принадлежащего женщине Агнес Рид, с сыном которой у Джолин завязывается роман, но когда Джимми Рид пытается изнасиловать Джолин, её спасает другой подросток Пинки.

А тем временем в городке происходит серия странных убийств, и Джолин оказывается в самом центре событий, из которых может и не выбраться. Но настоящий ужас ещё только начинается…

В ролях 
 Мэтт Фрюэр — Чарли Кокс
 Дрю Бэрримор — Джолин Кокс
 Ричард Мазур — Дакетт
 Энтони Рэпп — Пинки Сирс
 Андрас Джонс — Джимми Рид
 Карен Остин — Луиза
 Сьюзан Тайррелл — Агнес Рид
 Дженнифер Тилли — Эми
 Дик Миллер — шериф Билл Чайлдерс
 Конни Сойер — Вайни Хант

Ссылки 
 
 
 
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы Artisan Entertainment